|-
| 10501 Ardmacha || 1987 OT || 19 iulie 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10502 Armaghobs ||  || 22 august 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10503 ||  || 27 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10504 Doga ||  || 22 octombrie 1987 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 10505 ||  || 22 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10506 Rydberg ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10507 - ||  || 13 martie 1988 ||  || 
|-
| 10508 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10509 Heinrichkayser ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10510 Maxschreier ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10511 || 1989 OD || 21 iulie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 10512 - ||  || 2 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 10513 ||  || 2 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10514 ||  || 4 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10515 Old Joe ||  || 31 octombrie 1989 || Stakenbridge || 
|-
| 10516 Sakurajima || 1989 VQ || 1 noiembrie 1989 || Kagoshima || , 
|-
| 10517 ||  || 28 ianuarie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 10518 || 1990 MC || 18 iunie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10519 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10520 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10521 ||  || 14 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10522 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10523 D'Haveloose ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10524 Maniewski ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10525 || 1990 TO || 12 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 10526 Ginkogino ||  || 19 octombrie 1990 ||  || , 
|-
| 10527 ||  || 20 octombrie 1990 ||  || 
|-
| 10528 ||  || 12 noiembrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 10529 Giessenburg ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10530 || 1991 EA || 7 martie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 10531 ||  || 8 aprilie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10532 ||  || 14 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10533 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10534 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10535 ||  || 10 septembrie 1991 ||  || 
|-
| 10536 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10537 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10538 Torode ||  || 11 noiembrie 1991 || Stakenbridge || 
|-
| 10539 ||  || 9 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 10540 Hachigoroh ||  || 13 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 10541 - || 1991 YX || 31 decembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 10542 Ruckers ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10543 Klee ||  || 27 februarie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 10544 Hörsnebara ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 10545 Källunge ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 10546 Nakanomakoto ||  || 28 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 10547 Yosakoi || 1992 JF || 2 mai 1992 ||  || T. Seki
|-
| 10548 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10549 Helsingborg ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10550 Malmö ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10551 Göteborg ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 10552 Stockholm ||  || 22 ianuarie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10553 Stenkumla ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 10554 Västerhejde ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10555 Tagaharue || 1993 HH || 16 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 10556 - || 1993 QS || 19 august 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10557 Rowland ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10558 Karlstad ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10559 Yukihisa ||  || 16 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 10560 Michinari || 1993 TN || 8 octombrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 10561 Shimizumasahiro ||  || 15 octombrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 10562 - ||  || 19 octombrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10563 Izhdubar || 1993 WD || 19 noiembrie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 10564 - ||  || 14 decembrie 1993 || Palomar || 
|-
| 10565 - ||  || 9 ianuarie 1994 || Fujieda || , T. Urata
|-
| 10566 Zabadak ||  || 14 ianuarie 1994 ||  || , 
|-
| 10567 - || 1994 CV || 7 februarie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 10568 Yoshitanaka ||  || 2 februarie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 10569 Kinoshitamasao || 1994 GQ || 8 aprilie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 10570 Shibayasuo || 1994 GT || 8 aprilie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 10571 - ||  || 5 iunie 1994 || Catalina Station || 
|-
| 10572 Kominejo ||  || 8 noiembrie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 10573 Piani ||  || 29 noiembrie 1994 ||  || 
|-
| 10574 - ||  || 31 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10575 - ||  || 31 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10576 - || 1995 GF || 3 aprilie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10577 Jihčesmuzeum || 1995 JC || 2 mai 1995 || Kleť || 
|-
| 10578 - || 1995 LH || 5 iunie 1995 || Siding Spring || 
|-
| 10579 Diluca || 1995 OE || 20 iulie 1995 ||  || 
|-
| 10580 || 1995 OV || 24 iulie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 10581 Jeníkhollan ||  || 30 iulie 1995 ||  || 
|-
| 10582 Harumi || 1995 TG || 3 octombrie 1995 || Moriyama || 
|-
| 10583 Kanetugu ||  || 21 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 10584 Ferrini ||  || 14 aprilie 1996 ||  || , 
|-
| 10585 Wabi-Sabi ||  || 13 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10586 Jansteen ||  || 22 mai 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10587 Strindberg ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10588 Adamcrandall || 1996 OE || 18 iulie 1996 ||  || 
|-
| 10589 - ||  || 23 iulie 1996 ||  || , 
|-
| 10590 - ||  || 24 iulie 1996 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| 10591 Caverni ||  || 13 august 1996 ||  || , 
|-
| 10592 - ||  || 10 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 10593 Susannesandra ||  || 25 august 1996 ||  || 
|-
| 10594 ||  || 10 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 10595 ||  || 21 septembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 10596 Stevensimpson || 1996 TS || 4 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 10597 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 10598 Markrees ||  || 13 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 10599 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 10600 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-